Motociklistična Velika nagrada Japonske 2002 je bila prva dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2002. Potekala je 7. aprila 2002.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Viri in reference

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2002
2002